Владимир Александрович Воробьёв: Воробьёв, Владимир Александрович (род. 1936) — профессор, доктор технических наук.
 Воробьёв, Владимир Александрович (1949—2012) — советский спортсмен и тренер по настольному теннису.